Aleksander Waligórski – generał
 Andrzej Waligórski – poeta, satyryk
 Andrzej Waligórski – antropolog kultury, afrykanista
 Ewaryst Waligórski – polityk
 Teofil Waligórski – polityk

Polskie nazwiska